Финал Кубка Америки 2021 года стал 21-м по счёту финалом самого важного футбольного события Латинской Америки, завершив розыгрыш Кубка Америки 2021, футбольного турнира, проводимого под эгидой КОНМЕБОЛ среди национальных сборных стран региона. Матч прошёл 10 июля 2021 года на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро. В финале встретились Бразилия, хозяева турнира, и Аргентина.

Место проведения 
Второй раз подряд финал прошёл на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро, самом большом стадионе Бразилии. В отличие от других матчей турнира, прошедших при пустых трибунах в связи с пандемией COVID-19 в Южной Америке, на финал были допущены зрители. Городские власти Рио-де-Жанейро разрешили заполнить 10 % мест каждого из секторов стадиона «Маракана».

Путь к финалу

Статистика матча 

{| width=100% style="font-size:90%"
|
Лучший игрок матча:
Анхель Ди Мария (Аргентина)

Помощники судьи:
Карлос Баррейро (Уругвай)
Мартин Соппи (Уругвай)
Резервный судья:
Диего Аро (Перу)
Помощник резервного судьи:
Хосе Антело (Боливия)
Видеопомощник судьи:
Андрес Кунья (Уругвай)
Помощники видеопомощника судьи:
Даниэль Федорчук (Уругвай)
Александер Гусман (Колумбия)
Джон Оспина (Колумбия)
|}

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кубка Америки

2021
Футбол
Спорт в Бразилии в 2021 году
Матчи сборной Бразилии по футболу
Июль 2021 года
События 10 июля
Международные спортивные соревнования в Рио-де-Жанейро
Матчи сборной Аргентины по футболу
Международные соревнования по футболу в Бразилии
Спорт в Аргентине в 2021 году